

Toponymes 
 Saint-Senier-sous-Avranches est une commune française, située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie.
 Saint-Senier-de-Beuvron est une commune française, située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie.